Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Judziński – polski ekonomista
 Józef Judziński – polski historyk, pedagog i archiwista